CNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cangamba (Angola)